Niemcy:
 Dortmund-Kirchderne – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Kirchderne – przystanek kolejowy w Dortmundzie